Juan Sebastián Verón (1975), futebolista argentino;
Juan Sebastián Elcano (1486–1526), explorador espanhol;
Juan Sebastián Quintero (1986), ator e apresentador colombiano.

Ver também

Desambiguações de prenomes